Новая Рощица — опустевшая станция в Новоспасском районе Ульяновской области России. Входит в состав Коптевского сельского поселения.

География 
Находится у железнодорожной линии Пенза-Сызрань на расстоянии примерно 15 километров на восток-северо-восток от районного центра посёлка Новоспасское.

История
Население отсутствует ещё с 1996 года.

Население
Население составляло 0 человек как в 2002 году, так и по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Новоспасского района